Sweet Adeline (lied), een lied uit 1903, uitgegroeid tot standaard in het Barbershop-genre
 Sweet Adeline (film uit 1926), een film met Charles Ray
 Sweet Adeline (musical), een Broadway musical uit 1929 geschreven door Jerome Kern en Oscar Hammerstein II
 Sweet Adeline (film uit 1934), een film gebaseerd op de musical